Az 1989-es Formula–1 világbajnokság hatodik futama a kanadai nagydíj volt.

Futam

Statisztikák
Vezető helyen:
 Alain Prost: 1 (1)
 Ayrton Senna: 30 (2-3 / 39-66)
 Riccardo Patrese: 31 (4-34)
 Derek Warwick: 4 (35-38)
 Thierry Boutsen: 3 (67-69)

Thierry Boutsen 1. győzelme, Alain Prost 19. pole-pozíciója, Jonathan Palmer egyetlen leggyorsabb köre.
 Williams 41. győzelme.

Jegyzetek

Források 
Hivatalos Formula–1 honlap

További információk 
  

Kanadai Nagydij, 1989
Kanadai Formula–1 futamok